Спицин — фамилия; имеет женскую форму .
 Спицын, Александр Андреевич (1858—1931) — русский и советский археолог.
 Спицин, Владимир Владимирович (1941—2021) — российский и советский зоолог, директор Московского зоопарка (1977—2013).
 Спицин, Иван Яковлевич (1914—1979) — командир отделения, сержант, Герой Советского Союза.

Спицина, Наталья Георгиевна (род. 1946, Ленинград) — артистка балета, балетный педагог, заслуженная артистка России.